Armor steht für:
 Armor (Radarsystem)
 (774) Armor, Asteroid des Hauptgürtels
 Établissements Armor, ehemaliger französischer Kraftfahrzeughersteller
 Armor Group, britisches Unternehmen
 Département Côtes-d’Armor, französisches Departement in der Bretagne
 Armor Holdings, ehemaliger Name eines US-amerikanischen Fahrzeugbauers für Sonderschutzfahrzeuge, siehe Centigon (Unternehmen)
 Armor (New York), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Armour